Manning peut désigner :

Nom de famille 

 Adelaide Manning (1828-1905), écrivaine et éditrice britannique ;
 Archie Manning (né en 1949), joueur américain de football américain ;
 Barbara Manning (?), auteur-interprète et guitariste américaine de rock indépendant ;
 Bruce Manning (1902-1965), scénariste et producteur américain ;
 Charlotte Manning (1803-1871), féministe britannique ;
 Chelsea Manning (1987-), militaire et lanceuse d'alerte américaine ;
 Daniel Manning (1831-1887), homme politique américain ;
 Danny Manning (né en 1966), joueur et entraîneur américain de basket-ball ;
 Eli Manning (né en 1981), joueur américain de football américain ;
 Ernest Manning (1908-1996), homme politique canadien ;
 Fabian Manning (né en 1964), homme politique canadien ;
 Frankie Manning (1914-2009), danseur, instructeur et chorégraphe américain ;
 Henry Edward Manning (1808-1892), cardinal-archevêque de Westminster ;
 Irene Manning (1912-2004), actrice américaine ;
 Jane Manning (1938-2021), soprano britannique ;
 Jeremy Manning (né en 1985), joueur néo-zélandais de rugby à XV ;
 Katy Manning (née en 1946), actrice anglaise ;
Kathy Manning (née en 1956), femme politique américaine ;
 Kenneth Manning (né en 1947), professeur universitaire et un auteur américain.
 Madeline Manning (née en 1948), athlète américaine ;
 Montana Manning (née en 1987), actrice britannique ;
 Olivia Manning (1908-1980), femme de lettres britannique ;
 Peyton Manning (né en 1976), joueur américain de football américain ;
 Preston Manning (né en 1942), homme politique canadien ;
 Rich Manning (1970-), joueur américain de basket-ball ;
 Robert Manning (1816-1897), ingénieur irlandais ;
  (née en 1940), historienne américaine ;
 Russ Manning (1929-1981), dessinateur de bande dessinée américain ;
 Taryn Manning (née en 1978), actrice, compositrice-interprète et designer américaine ;
 Wayne Eyer Manning (1899-2004), botaniste américain.

Personnage de fiction 
 Curtis Manning, personnage fictif de la série télévisée américaine 24 heures chrono interprété par Roger Cross.

Toponyme

Manning, ville d'Australie Occidentale ;
 Manning, fleuve de Nouvelle-Galles du Sud ;

Manning, ville d'Autriche ;

Manning, bourg de l'Alberta ;

Manning, ville de Caroline du Sud ;
 Manning, localité du Dakota du Nord ;
 Manning, ville de l'Iowa ;
 La Manning Cabin, une cabane située dans le comté de Pima, en Arizona.

Divers 
 L'indice de Manning, rapport de la longueur entre l'index et l'annulaire.
 Score de Manning, test médical visant à évaluer le bien-être fœtal
 Dans le domaine maritime, les sociétés de manning sont des fournisseurs de main-d'œuvre pour les armateurs, pour le compte desquels elles recrutent des marins.

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis